1031 может означать:
 1031 — натуральное число между 1030 и 1032.
 1031 год — год григорианского календаря.